Улу — традиційний ніж північних народів з півкруглим лезом
 Улу — село у Республіці Якутія у Росії
 Улу — річка у Сибіру, ліва притока Амги
 Улу — острів у групі островів Острови Д'юк-оф-Йорк
 Улу — півострів на острові Росса в Антарктиці

Див. також 
 Улу Ґросбард — американський кінорежисер
 Улус — етнічне та адміністративне утворення у монгольських й тюркських народів